MBC – minimalne stężenie bakteriobójcze (ang. minimum bactericidal concentration)
 MBC – Media Business Centre (budynek w Warszawie)
 MBC – Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)
 MBC – Munhwa Broadcasting Corporation (południowokoreańska stacja telewizyjna)